Le tournoi de tennis de Taïwan est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie WTA 125, se dispute du 3 au .

Vitalia Diatchenko remporte le simple dames. En finale, elle bat Chan Yung-jan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Hao-ching et Chan Yung-jan.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une équipe est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Taiwan
Tennis en novembre 2014
2014 à Taïwan